Új Magyar Színház (Budapest) a Magyar Színház neve 1941–1944 között
Új Magyar Színház (Buenos Aires) a Magyar Színjátszó Társaságból alakult társulat 1967–1969 között játszott

Jegyzetek